Чермасан — топоним:

 Чермасан — посёлок в Белебеевском районе Башкортостана.
 Чермасан — река в Башкортостане, приток реки Белой.